

Geografia

 Cantarana – comune della provincia di Asti
 Cantarana – frazione di Ormea di Provincia di Cuneo
 Cantarana – frazione di Cona in provincia di Venezia
 Cantarana – cascina di Carbonara al Ticino in provincia di Pavia